Копеев — казахская фамилия. Известные носители:

 Копеев, Машхур Жусуп (1858—1931) — казахский поэт, мыслитель, историк и этнограф, востоковед, собиратель устного народного творчества казахского народа.
 Копеев, Мухамбет Жуманазарулы (род. 1949) — казахстанский государственный деятель.